Маркиз Шарль д’Омон (; 1606 — 5 октября 1644, Шпайер) — французский генерал.

Биография 

Четвертый сын Жака д’Омона, барона де Шапа, и Шарлотты-Катрин де Вилькье, брат маршала Франции герцога Антуана д'Омона.

Служил волонтером при осаде Ла-Рошели, штурме Сузского перевала (1629), завоевании Савойи, бою при Вейяне (1630).

Знаменосец жандармов гвардии (13.03.1637), в том же году участвовал в осаде Ла-Капели. 24 января 1638 получил кавалерийский полк своего имени при вторичном развертывании шеволежерских рот в полки. Командовал этим полком до своей смерти. В том году под командованием маршала Шатийона служил при осаде Сент-Омера, в следующем году участвовал в осаде Эдена, в 1640-м в осаде и взятии Арраса. В ходе этой осады противник овладел фортом Ранцау, но маркиз д'Омон с графом де Грансе силами двух полков выбили его оттуда.

Лагерный маршал (13.04.1641), служил в армии маршала Ламейере при взятии Эра и Бапома. Прапорщик жандармов гвардии (27.01.1642), служил под командованием графа д'Аркура в Пикардийской армии, державшей оборону.

В 1643 году под командованием герцога Энгиенского сражался в битве при Рокруа. Обложил Бенш, который открыл ему ворота.

20 июня в Париже был назначен губернатором Пуатье после смерти Пюигарро, принес присягу 29-го и был зарегистрирован Парламентом 19 декабря.

Командовал боевым участком при осаде Тьонвиля, 28 декабря возглавил подавление мятежа в Пуату и усмирил эту провинцию.

22 апреля 1644 направлен с подкреплением к виконту де Тюренну в Германию. Ему было определено жалование генерал-лейтенанта. Маркиз сражался в битве при Фрайбурге, выступил на осаду Филиппсбурга, по пути взяв замок Гермесхайм, 19 августа был произведен в генерал-лейтенанты с назначением в армию герцога Энгиенского.

Ему было поручено подчинить Шпайер; город не стал дожидаться осады и вынес французам ключи, после чего маркиз вернулся к Филиппсбургу, капитулировавшему 9 сентября. После этого Шарль был направлен осаждать Ландау, там получил ранение, от которого умер в следующем месяце.

Семья 

Жена (1637): Анн-Маргерит Юро де Шеверни (ум. 19.12.1658), дочь Анри Юро, графа де Шеверни, и Франсуазы Шабо де Шарни, вдова Эрасма де Дайона, графа де Бриансона. Брак бездетный

<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe; 
|1= 1. Антуан д’Омон
|2= 2. Жак д’Омон (ум. 1614) сеньор де Шапп
|3= 3. Шарлотта-Катрин де Вилькье
|4= 4. Жан VI д'Омон (1529—1595) граф де Шатору
|5= 5. Антуанетта Шарлотта Шабо
|6= 6. Рене де Вилькье (ум. 1590) барон де Клерво
|7= 7. Франсуаза де Ламарк (ум. 1577)
|8= 8. Пьер III д’Омон (ум. после 1548) сеньор д'Эстрабон
|9= 9. Франсуаза де Сюлли дама де Кор
|10= 10. Филипп Шабо (ок. 1492—1543) сеньор де Брион
|11= 11. Франсуаза де Лонви (1510—1555/1562) дама де Паньи и Мирбо
|12= 12. Жан-Батист де Вилькье барон де Вилькье
|13= 13. Анн де Рошешуар де Мортемар
|14= 14. Гийом бастард де Ламарк
|16= 16. Жан V д’Омон (1458—1523) сеньор д'Эстрабон
|17= 17. Франсуаза де Майе (ум. 1535) дама де Лашатр
|18= 18. Гийом де Сюлли сеньор де Кор
|19= 19. Жанна Карбоннель
|20= 20. Жак Шабо (ум. 1500) сеньор де Жарнак
|21= 21. Мадлен де Люксембург-Линьи
|22= 22. Жан IV де Лонви (ум. 1520/1521) сеньор де Живри
|23= 23. Жанна Орлеан-Ангулемская (1494—1531/1538) графиня де Бар-сюр-Сен
|24= 24. Артюс де Вилькье (ум. 1486)сеньор де Вравиль
|25= 25. Мари де Монберон|26= 26. Эмери III де Рошешуар (ум. 1518) сеньор де Мортемар
|27= 27. Жанна де Рошешуар-Понвиль|28= 28. Гийом де Ламарк' (ум. 1516)сеньор д'Эгремон
}}</center>

 Литература 

 , p. 876
 , col. 46
 Pinard F.-J.-G.'' Chronologie historique-militaire. T. IV. — P.: Claud Herissant, 1761, pp. 25—26

Генералы Франции XVII века
Участники Тридцатилетней войны
Умершие от ран
Дом д’Омон